Treća hrvatska nogometna liga - Istok 1999./00.

Treću hrvatsku nogometnu ligu - Istok u sezoni 1999./2000. sačinjavali su klubovi s područja slavonskih županija - Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. 
 

U 2. HNL se plasirao NK Papuk Velika, koji je promijenio ime u NK Kamen Ingrad.

Iz lige su ispali NK Graničar Županja, NK Amater Slavonski Brod i NK Croatia Đakovo.
U ligu su ušli NK Čepin, NK Mladost Cernik, NK Otok, NK Slavija Pleternica, NK Zrinski Asteroid Bošnjaci, te NK Croatia Bogdanovci - klub koji je te sezone obnovio svoje djelovanje, nakon što je u sezoni 1992./93. zamrznuo svoj status drugoligaša. 
Od iduće sezone liga je proširena na 18 klubova.

Izvori 
 RSSSF

1999./2000. Istok
3-istok